

Persone
Agostino Melotti – partigiano e politico italiano
Fausto Melotti – scultore e pittore italiano
Fermo Melotti – operaio e partigiano italiano
Lele Melotti – batterista italiano
Mauro Melotti – calciatore e allenatore di calcio italiano

Altro
Birra Melotti – birra eritrea